Révész István (1862–1929) római katolikus pap, tábori püspök
 Révész István (1887–1973) festőművész
 Révész István (?) labdarúgó (Dorogi SE)
 Révész István (?) író